Chilli steht für: 

 Chilli (Sängerin), eine ehemalige Sängerin der Band TLC
 Chilli (Band), eine Band, produziert von Frank Farian

Im weiteren Sinn für:

 CHiLLi.cc, ein österreichisches Jugendmagazin

Siehe auch:
 Chili 
 Chilly